Sezon (1979/1980) był 77. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 18 drużyn. 3 ostatnie zespoły spadły do drugiej ligi - NB II. Tytułu nie obroniła drużyna Újpesti Dózsa SC. Nowym mistrzem Węgier został zespół Budapest Honvéd SE. Tytuł króla strzelców zdobył László Fazekas, który w barwach klubu Újpesti Dózsa SC strzelił 36 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1979 w piłce nożnej
1980 w piłce nożnej